PFD steht als Abkürzung für:
 Patientenfahrdienst, aus gesundheitlichen Gründen notwendige Personenbeförderungen
 Personal Flotation Device, die Rettungsweste
 Philippinischer Gehörlosenbund
 Photosynthetically Active Photon Flux Density, Photonenstromdichte im photosynthetisch aktiven Strahlungsspektrum der Sonne
 Popular Front for Democracy, eine Partei in Lesotho
 Portable Filling Device, tragbares Füllgerät für Hochdruckspeichersysteme an Flugzeugen
 Power Flux Density, Leistungsdichte
 Präfertilisationsdiagnostik
 Primary Flight Display, ein Teil des Electronic Flight Instrument System
 Process flow diagram, Fließbild
 probability of dangerous failure on demand, eine Größe für die Fehlerwahrscheinlichkeit aus der IEC 61508
potentiell Flight distance (potentielle Flugstrecke), aus dem Segelflug

Pfd steht als Abkürzung für:
 Pfund

Abkürzung